Лорі Макніл була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Бетсі Нагелсен.

Манон Боллеграф виграла титул, перемігши у фіналі Лейлу Месхі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Лариса Савченко (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі (півфінал)
  Лейла Месхі (фінал)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Іноуе Ецуко (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Oklahoma Draw 

1989
Тур WTA 1989